Hochzeitsnacht im Paradies (opérette) de Friedrich Schröder, présentée en 1942. 
Hochzeitsnacht im Paradies (film, 1950) par Johannes Heesters.
Hochzeitsnacht im Paradies (titre français : Nuit de noces au paradis) est un film autrichien réalisé par Paul Martin sorti en 1962.
Hochzeitsnacht im Paradies Téléfilms de 1974